Dorfkirche Burkhardswalde steht für:
 Dorfkirche Burkhardswalde (Klipphausen) im Landkreis Meißen in Sachsen
 Dorfkirche Burkhardswalde (Müglitztal) im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen